Braddock kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Braddock (North Dakota)
Braddock (Pennsylvania)
North Braddock